Николай Иванович Панкин (2 января 1949, Москва, РСФСР, СССР — 13 октября 2018, Муром) — советский пловец. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года, двукратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Спортивная карьера 
Николай Панкин был лучшим советским пловцом в брассе в конце 1960-х годов и начале 1970-х годов. На Олимпийских играх 1968 года он выиграл бронзу на дистанции 100 м брассом и был четвёртым на дистанции 200 м брассом. Учился в МИИТе. Панкин также участвовал в Олимпийских играх и в 1972, и в 1976 годах, но занять призовых мест не смог.

В 1970 и 1974 годах на чемпионатах Европы Панкин дважды выиграл полный комплект медалей: 2 золотых медали на дистанции 100 м брассом, 2 серебряные медали на дистанции 200 брассом, а также 2 бронзы в комбинированной эстафете 4×100 м.

В 1975 году на II чемпионате мира Панкин выиграл бронзу в заплыве на 200 м брассом.

Кроме того, в 1973 году Панкин стал двукратным победителем летней Универсиады в заплывах на 100 м и 200 м брассом.

Панкин выиграл 13 титулов чемпиона СССР:
 на дистанции 100 м брассом в 1969, 1971, 1974, 1975 годах;
 на дистанции 200 м брассом в 1969, 1971, 1972, 1974, 1975 годах;
 в комбинированной эстафете в 1965, 1969, 1973 и 1975 годах.

Мировые рекорды 
За время своей карьеры Панкин установил четыре мировых рекорда.

После завершения карьеры 
Панкин закончил свою спортивную карьеру после Олимпийских игр 1976 года. Позже он работал в качестве плавательного тренера в Москве. Самым известным его учеником является многократный Олимпийский призёр по плаванию брассом Дмитрий Волков.

Интересный факт 
27 апреля 2013 года в городе Муром прошли соревнования на призы Николая Панкина. Вид плавания — только брасс.

Примечания

Ссылки 
 Сильнейшие советские пловцы
 Публицистический сборник «Локомотиву — 50». Плавание

Пловцы СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены мира в плавании